Il doppio del Bell Challenge 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Lisa Raymond e Rennae Stubbs erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Lori McNeil e Kimberly Po hanno battuto in finale 6–7, 7–5, 6–4 Chanda Rubin e Sandrine Testud.

Teste di serie
 Els Callens /  Julie Halard-Decugis (semifinali)
 Lori McNeil /  Kimberly Po (campionesse)
 Chanda Rubin /  Sandrine Testud (finale)
 Cătălina Cristea /  Erika de Lone (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bell Challenge 1998